Biesenberg ist der Name folgender Orte:

 Biesenberg (Heimenkirch), Ortsteil von Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Biesenberg (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Anstetten, Niederösterreich